Mason kan syfta på:

Geografi

USA 

 Mason, Illinois, ort, Effingham County, 
 Mason, Ohio, ort, Warren County, 
 Mason, Tennessee, ort, Tipton County, 
 Mason, Texas, countyhuvudort, Mason County, 
 Mason, West Virginia, ort, Mason County, 
 Mason, Michigan, countyhuvudort, Ingham County, 
 Mason, ort, New Hampshire, Hillsborough County, 

Robotskapade USAförgreningar